Çeltik (district), een Turks district in de provincie Konya
 Çeltik (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Çeltik